L'édition masculine 2020 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 24 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Suisse Roger Federer et du Français Jo-Wilfried Tsonga. Ils sont respectivement remplacés par Yoshihito Nishioka et Ričardas Berankis.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, John Peers et Michael Venus décrochent le titre en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Oliver Marach. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2020)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Dubaï
Sport aux Émirats arabes unis en 2020
Tennis en février 2020